

Sigle 
 Bharatiya Janata Party  – partito politico indiano

Codici 
 BJP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Begamganj (Bangladesh)